Youssouf Traoré – calciatore burkinabé
Youssouf Traoré – calciatore maliano